Hřib vrásčitý je jméno používané pro několik druhů hřibovitých hub, kterou jsou v současnosti známé především pod jmény:
 hřib políčkatý (Xerocomellus cisalpinus)
 kozák habrový (Leccinum pseudoscabrum)

Reference